Григорий Воро́нин:
 Воронин, Григорий Иванович (1906—1987) — советский учёный-криогенщик.
 Воронин, Григорий Дмитриевич (1912—?) — советский борец классического стиля.